Hanni Pestalozzi (1905-1986), agricultrice et pédagogue suisse, précurseure du mouvement des femmes paysannes en Suisse
 Jérôme Jean Pestalozzi (1676-1742), médecin français
 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pédagogue éducateur et penseur suisse, pionnier de la pédagogie moderne
  est un germaniste suisse.